Tetrapodomorpha — група хребетних тварин класу Лопатепері (Sarcopterygii). Клада включає у себе лопатепері риби, що у філогенічній кладограмі знаходяться ближче до чотириногих хребетних ніж до дводишних риб. До Tetrapodomorpha входять проміжні форми між лопатеперими та ранніми лабіринтодонтами, наприклад тіктаалік (Tiktaalik). Найдавніші представники клади відомі з девону (бл.409 млн років тому).

Класифікація 
згідно з Benton, 2004 :

 Клас Sarcopterygii
 Інфраклас Tetrapodomorpha
 Ряд Rhizodontida
 Надряд Osteolepidida (чи Osteolepiformes)
 Ряд Osteolepiformes
 Родина Tristichopteridae
 Ряд Panderichthyida

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Ruta, Jeffery, & Coates (2003):

Кладограма за Swartz, 2012:

Примітки 

Лопатепері